Скрипкин — русская фамилия.

Известные носители 
 Скрипкин, Алексей Тимофеевич (1913—1974) — советский педагог и музейный работник, директор Музея истории космонавтики.
 Скрипкин, Анатолий Степанович (1940—2021) — советский и российский археолог.
 Скрипкин, Андрей (1962—2021) — предположительно, российский преступник.
 Скрипкин, Артур Геннадиевич (род. 1968) — советский и российский тяжелоатлет.
 Скрипкин, Владимир Алексеевич (1939—2020) — русский писатель, лауреат Государственной премии РФ
 Скрипкин, Михаил Сергеевич (род. 1968) — российский журналист, фотограф, книгоиздатель и общественный деятель.
 Скрипкин, Николай Кириллович (1947—2006) — советский спортсмен-парашютист.
 Скрипкин, Юрий Константинович (1929—2016) — советский и российский дерматовенеролог.

Топоним 
 Скрипкин — посёлок в Октябрьском районе Курской области (Россия).